Guttormsson ist ein Namensteil folgender Personen:

 Andras Guttormsson (~1490–1544), Løgmaður der Färöer
 Bård Guttormsson (~1150–1194), führende Persönlichkeit der Birkebeiner im norwegischen Bürgerkrieg
 Ísak Guttormsson, Løgmaður der Färöer

Siehe auch:
 Guttormsen